Os Discursos de Zamenhof é uma coleção não-oficial de discursos proferidos nos Congressos Universais de Esperanto de 1905 a 1912, assim como alguns discursos em outras ocasiões e como outros textos de Ludwik Lejzer Zamenhof, criador da língua planejada esperanto.

A coleção apresenta informações sobre a história, a origem e a função do esperanto e serve para desfazer mitos e acusações sobre o esperanto.

Ver também
 A Vida de Zamenhof

Ligações externas
Discursos de Zamenhof em vários eventos esperantistas de que participou, 57 páginas.
 Discurso de Zamenhof na abertura do primeiro Congresso Universal de Esperanto, 1905, França.

História do esperanto
Gramática do esperanto
Discursos